Stawy w Polsce:
 Ostatni Staw – staw w woj. lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Potok Wielki
 Ostatni Staw – staw w woj. lubelskim, w powiecie kraśnickim, w gminie Gościeradów
 Ostatni Staw – staw w woj. lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Stary Brus
 Ostatni Staw – staw w woj. podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików

Przypisy